Duitsland:
Hausen (Arnstadt)
Hausen (Aschaffenburg)
Hausen (Forchheim)
Hausen (Heimbach)
Hausen (Hunsrück)
Hausen (Neder-Beieren)
Hausen (Niederorschel)
Hausen (Rhön)
Hausen (Westerwald)
Hausen (Wied)
Hausen am Bussen
Hausen am Tann
Hausen bei Würzburg
Hausen im Wiesental
Hausen ob Verena

Zwitserland:
Hausen (Aargau)
Hausen am Albis

Zie ook
Hauser (doorverwijspagina)
Hauset, een dorpje in de Belgische provincie Luik